Зелений промінь — атмосферне явище.
 «Зелений промінь» — роман Жуля Верна.
 «Зелений промінь» — фільм Еріка Ромера.